

Cucina
 mostarda – prodotto culinario italiano usato come condimento
 mostarda – altro nome della salsa di senape
 mostarda siciliana – dolce a base di mosto d'uva

Persone 
 Alfredo Mostarda – ex calciatore brasiliano
 Giovanni Mostarda – condottiero italiano
 Roberto Mostarda – giornalista italiano

Altro 
 Mostarda – colore
 Mostarda - gas impiegato nella guerra chimica

Pagine correlate 
 Mustard